S III steht für:
* Samsung Galaxy S III, Smartphone von 2012
 Arado S III, deutsches Schulflugzeug der 1920er Jahre
 S III ein Außenlager des KZ Buchenwald, siehe Jonastal

Siehe auch:
 S3 (Begriffsklärung)

SIII